Małopolski Wyścig Górski 2019, znany również jako Tour of Małopolska 2019 – 57. edycja wyścigu kolarskiego Małopolski Wyścig Górski, która odbyła się w dniach od 14 do 16 czerwca 2020 na liczącej 393 kilometry trasie z Myślenic do Przehyby. Impreza kategorii 2.2 była częścią UCI Europe Tour 2019.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2019
UCI Europe Tour 2019
2019 w polskim sporcie